Завадівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Завадівська волость — Черкаського повіту Київської губернії;
 Завадівська волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії.